

Patronyme 

 Filip Adamski (1983-), rameur allemand ;
 George Adamski (1891-1965), cas célèbre de personne déclarant avoir été contactée par des extraterrestres ; 
 Hans Peter Adamski (1947-), artiste peintre allemand ; 
 Herbert Adamski (1910-1941), rameur allemand ;
 Ireneusz Adamski (1974-), footballeur polonais ;
 Jerzy Adamski (1937-2002), boxeur polonais ;
 Wiesław Adamski (1947-2017), sculpteur polonais.

Pseudonyme 

 Paul Adam Tinley (1967-), producteur de musique anglais.

Homonymie de patronyme